Hon kan syfta på:

 Hona – den könstyp som fysiologiskt bildar ägg och föder fram avkomman eller dess förstadium, såsom ett befruktat ägg
 Hon (roman) – en roman av H. Rider Haggard
 Hon – en katedral – en omtalad konstinstallation som visades på Moderna Museet i Stockholm av konstnären Niki de Saint Phalle
  HoN – ett datorspel, se Heroes of Newerth
 Hūn – en ort i Libyen
 Homa, Kenya – ett berg i Kenya